El topónimo Agency puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Agency, un municipio en el estado de Dakota del Sur.
 Agency, un municipio en el estado de Iowa.
 Agency, una ciudad en el estado anterior.
 Agency, un municipio en el estado de Kansas.
 Agency, un municipio en el estado de Misuri.
 Agency, una villa en el estado anterior.

Además, también están:
 Agency Village, un lugar designado por el censo en el estado de Dakota del Sur.
 Sioux Agency, un municipio en el estado de Minesota....
 varios lugares designados por el censo en el estado de Montana:
 Crow Agency.
 Fort Belknap Agency.
 Old Agency.
 Rocky Boy's Agency.

Véase también 
 Agencia